Соревнования по бегу на 10 000 метров у мужчин на чемпионате Европы по лёгкой атлетике в Цюрихе прошли 13 августа 2014 года на стадионе «Летцигрунд».

Рекорды 
До начала соревнований действующими были следующие рекорды.

Расписание 

Время местное (UTC+2)

Медалисты

Результаты 

Финал в беге на 10 000 метров у мужчин состоялся 13 августа 2014 года. Старт забега был отложен на 20 минут из-за штормового предупреждения, объявленного в Цюрихе перед началом вечерней программы. Финишное ускорение британца Мохаммеда Фараха принесло ему четвёртый титул чемпиона Европы на открытом воздухе (второй на дистанции 10 000 метров, после победы в 2010 году). Вторым довольно неожиданно стал его товарищ по сборной Энди Вернон, показавший свой лучший результат в сезоне и опередивший многих сильных соперников. Два натурализованных кенийца, выступающие за Турцию — Али Кая и чемпион Европы — 2012 на этой дистанции Полат Арикан — заняли соответственно 3-е и 4-е места.

Обозначения: WR — Мировой рекорд | ER — Рекорд Европы | CR — Рекорд чемпионатов Европы | NR — Национальный рекорд | NUR — Национальный рекорд среди молодёжи | EL — Лучший результат сезона в Европе | PB — Личный рекорд | SB — Лучший результат в сезоне | DNS — Не стартовал | DNF — Не финишировал | DQ — Дисквалифицирован

 Шведский бегун Адиль Буафиф, сошедший с дистанции, позднее был дисквалифицирован в связи с положительной допинг-пробой.
 Турецкий бегун Мехмет Аккоюн, сошедший с дистанции, позднее был дисквалифицирован на основании показателей биологического паспорта.

Примечания

Ссылки 
 

бег